Ženská dvouhra China Open 2019 probíhala na přelomu září a října 2019. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát hráček. Z dvoukolové kvalifikace se do hlavní soutěže probojovalo osm tenistek. Obhájkyní titulu byla Dánka Caroline Wozniacká, kterou v semifinále vyřadila Naomi Ósakaová.

Semifinalistky wuchanského turnaje Wuhan Open 2019, hraného v týdnu před pekingskou událostí – Aryna Sabalenková, Ashleigh Bartyová, Petra Kvitová a Alison Riskeová, obdržely volný los do druhého kola.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená Japonka Naomi Ósakaová, jež ve finále zdolala australskou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–2. Poměr vzájemných duelů srovnala na 2–2. V probíhající sezóně si připsala, po triumfech na Australian Open a v Ósace, třetí turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, z toho druhý v kategorii Premier Mandatory. Šňůru neporazitelnosti prodloužila na deset utkání. Na 3. příčce žebříčku Ósakaová ztrácela na druhou Plíškovou 69 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2019